Andrej Szjarhejevics Kavalenka (1955) belarusz sportlövő, olimpikon (oroszul: Andrej Szergejevics Kovalenko)
 Andrej Nyikolajevics Kovalenko (1970) olimpiai bajnok orosz jégkorongozó

hasonló nevűek
 Andriy Kovalenko (1970) szovjet-ukrán születésű ausztrál vízilabdázó, olimpiai bronzérmes